Endeavor, en geografía, podría referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

 Endeavor (Pensilvania); o
 Endeavor (Wisconsin).